Сан Лазарито има више значења:

 Сан Лазарито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Лазарито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику